Производственное объединение, или ПО,— несколько родственных по сфере деятельности предприятий под общим руководством.

Это объединение, в состав которого входят фабрики, заводы, научно-исследовательские, конструкторские, технологические и другие организации, имеющие между собой производственные связи и централизованное вспомогательное и обслуживающее производство.

«Производственное объединение» является лишь словосочетанием и не обладает юридическим и экономическим статусом, как, например, «производственный кооператив», «акционерное общество» (экономический статус) или «открытое акционерное общество» (юридический статус).

История 
Производственные объединения начали создаваться в СССР в 1960-х годах в виде пространственно-распределённых, но производственно связанных между собой предприятий, формируя систему индустриальной экономики.

Также наименование «производственное объединение» носили технологически или производственно связанные между собой небольшие предприятия местной промышленности (городские, районные).

См. также 
 Комбинат
 Народное хозяйство СССР

Производство
Экономика России
Экономика СССР